Пазигра́фия ( — всеобщий,  — письмо) — универсальная письменность без звуковой формы, предназначенная для составления текстов, которые были бы понятны без перевода носителю любого языка.

Идея была предложена в XVII веке шотландским интеллектуалом , который опубликовал в 1661 году книгу под названием  (). Позднее, вместо термина  стали использовать термин «пазиграфия». Впервые его использовал  в 1797 году в своей книге , где предлагал проект всеобщего письменного языка.

См. также 
 Блиссимволика
 Международный язык
 Пазиграфия Маймье
 Эсперанто

Примечания

Литература 
 Дрезен Э. За всеобщим языком. Три века исканий — М.: Едиториал УРСС, 2004

Письменность
Интерлингвистика